De Ronde van Guadeloupe (Frans: Tour de Guadeloupe) is een meerdaagse wielerwedstrijd in Guadeloupe, een Frans overzees departement. De wedstrijd werd in 1948 voor het eerst verreden en maakt sinds 2005 deel uit van de UCI America Tour in de categorie 2.2.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land 

Meerdaagse wielerwedstrijd
UCI America Tour
Wielersport in Guadeloupe